L'autoblindo tedesca Sd.Kfz. 231 fu prodotta in due versioni diverse, una con sistema di trazione 6×4 e l'altra 8 × 8.

 Sd.Kfz. 231 6 rad: modello iniziale a sei ruote
 Sd.Kfz. 231 8 rad: modello successivo a otto ruote